

Codici 
 ZAL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Valdivia (Cile)
 ZAL – vecchio codice valutario ISO 4217 del Rand sudafricano (finanziario, codice per i fondi)

Aziende 

 Zal è un'azienda di telecomunicazioni italiana.

Mitologia
 Zal – leggendario guerriero persiano